La Serie C2 2005-2006 è stata la 28ª edizione della Serie C2, quarto livello professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 28 agosto 2005 ed è terminata il 7 maggio 2006.

Stagione

Novità
Dopo l'anomalia della stagione precedente, il numero di partecipanti ritorna a 54, suddivise in tre gironi da 18 squadre ciascuno.

Aggiornamenti
Dalla Serie B arriva il  che si iscrive al campionato grazie al Lodo Petrucci.

Per quanto riguarda le neo-retrocesse, il  non si iscrive in campionato. Riparte dalla Promozione marchigiana. Il  non si iscrive al campionato e viene radiato da tutti i campionati professionistici e dilettantistici, terminando di fatto la sua attività agonistica. Il  non viene ammesso al campionato e si iscrive in Serie D.

Dalla Serie C1 si iscrivono una serie di squadre fallite che hanno aderito al Lodo Petrucci. Si tratta della , del , della  e della  che si iscrive con il nome di Andria BAT. A sostituire tali squadre sono ripescate in C1 , ,  insieme alla neo retrocessa .

L' e la , in difficoltà economiche, non si iscrivono al campionato. A completamento di organici sono ripescate la  e, dalla Serie D, il .

La squadra vincitrice del girone B della Serie D, la , non viene ammessa al campionato per l'inagibilità del proprio stadio. Al suo posto viene promosso il .

I dirigenti della  ne cambiano la denominazione sociale in Associazione Sportiva Cisco Calcio Roma e spostano la sede dal quartiere Borghesiana al quartiere San Basilio divenendo di fatto la continuazione della vecchia squadra Cisco Collatino.

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata viene promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontrano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente viene promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocede direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontrano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedono nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2006-2007.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2006-2007.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Portogruaro è stato poi ripescato in Serie C2 2006-2007.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Venezia (20)
Minor numero di sconfitte: Ivrea (4)
Migliore attacco: Venezia (49 gol fatti)
Miglior difesa: Ivrea (23 gol subiti)
Miglior differenza reti: Venezia (+22)
Maggior numero di pareggi: Bassano Virtus (16)
Minor numero di pareggi: Legnano (8)
Maggior numero di sconfitte: Casale (19)
Minor numero di vittorie: Casale (3)
Peggiore attacco: Casale (21 gol fatti)
Peggior difesa: Biellese (51 gol subiti)
Peggior differenza reti: Casale (-27)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2006-2007.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2006-2007.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
L'Ancona è stato poi ammesso Serie C1 2006-2007 per delibera della FIGC.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Cavese (18)
Minor numero di sconfitte: Cavese (4)
Migliore attacco: Cavese (47 gol fatti)
Miglior difesa: Cavese (18 gol subiti)
Miglior differenza reti: Cavese (+29)
Maggior numero di pareggi: Reggiana (17)
Minor numero di pareggi: Sassuolo (9)
Maggior numero di sconfitte: Forlì (15)
Minor numero di vittorie: Forlì (4)
Peggiore attacco: Forlì (20 gol fatti)
Peggior difesa: Gualdo (47 gol subiti)
Peggior differenza reti: Forlì (-22)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2006-2007.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2006-2007.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Virerbo, il Potenza e il Latina hanno scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Gallipoli (20)
Minor numero di sconfitte: Pro Vasto (5)
Migliore attacco: Gallipoli (56 gol fatti)
Miglior difesa: Gallipoli (22 gol subiti)
Miglior differenza reti: Gallipoli (+44)
Maggior numero di pareggi: Nocerina e Pro Vasto (16)
Minor numero di pareggi: Gallipoli e Vittoria (8)
Maggior numero di sconfitte: Vittoria (21)
Minor numero di vittorie: Vittoria (5)
Peggiore attacco: Vittoria (21 gol fatti)
Peggior difesa: Vittoria (47 gol subiti)
Peggior differenza reti: Vittoria (-26)

Note

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2005